Вулиця 1 Грудня — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь Всеукраїнського референдуму щодо підтримки набуття Україною незалежності, який відбувся 1 грудня 1991 року.

Вулиця 1 Грудня — вулиця в Голобах Волинської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в місті Борова Київської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Бучачі Тернопільської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Зарічному Рівенської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Камінь-Каширському Волинської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Ковелі Волинської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Костополі Рівенської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Мостиськах Львівської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Облапах Волинської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Поточищі Вінницької області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Раві-Руській Львівської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Снятині Івано-Франківської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Смілі Черкаської області.
 Вулиця 1 Грудня — вулиця в Шацьку Волинської області.

 Провулок 1 Грудня — вулиця в Ізяславі Хмельницької області.

Вулиці